Wapiti ist der Name für

folgende Tierarten:
 Wapiti, eine Tierart aus der Familie der Hirsche

folgende geographische Orte:
 Wapiti Ranger Station, eine Ranger Station in Wyoming, USA

 Lake Wapiti, ein See in der Region Southland, Neuseeland

sonstige Dinge:
 Wapiti (Zeitschrift), eine deutsche Kinderzeitschrift
 Westland Wapiti, ein britisches Mehrzweckflugzeug